Dave Bassett ist der Name folgender Personen:

* Dave Bassett (Fußballtrainer) (David Thomas Bassett; * 1944), englischer Fußballspieler und -trainer
 Dave Bassett (Songwriter), US-amerikanischer Songwriter und Produzent